Сами се може односити на:

 Сами (народ) (Лапонци)
 Сами језици (Лапонски језици)
 Сами (шимпанза)‎, популарни шимпанза из Београдског зоолошког врта